Argus puede referirse a: 

 Asociación estelar de Argus, asociación estelar que comprende más de 60 estrellas.
 Argus Camera Company, un fabricante de cámaras fotográficas. 
 Argus C3, uno de los modelos de cámara más vendidos. 
 Argus, un álbum de la banda Wishbone Ash.
 Argus, un personaje ficticio de los videojuegos Mortal Kombat.
 HMS Argus (I49), un antiguo portaaviones británico. 
 Operación Argus, una misión del ejército estadounidense. 
 Argus Filch, un personaje ficticio de las novelas de Harry Potter.
 Argus Motorengesellschaft, un constructor de motores alemán. 
 Canadair CP-107 Argus, un avión de reconocimiento.
 Saab S 100 Argus, un avión de alerta temprana y control aerotransportado.
 Domo Argus, una meseta antártica ubicada a 1200 km de la costa más cercana.
 Argus, una banda de música fundada en México en 1990.
 Argus, un lenguaje de programación.
 Argus, mundo natal de los Eredar del universo de World of Warcraft.
 Argus, marca de cerveza de bajo coste.

Varias especies animales: 
Argusianus argus
 Panulirus argus
 Plebejus argus
 Hypostomus argus
 Muraena argus
 Calloplesiops argus
 Coelorinchus argus
 Stigmatopora argus
 Halichoeres argus